Gultjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gultjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (6,91 ha)
Stora Gultjärnen, sjö i Leksands kommun, 
Gultjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (10,8 ha)
Gultjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (6,62 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn